Lima (sobrenome) — nome de família
 Lima (fruto)
 Lima (ferramenta)
 Lima (cor)

Topônimos

 Lima - a capital do Peru
 Lima (região)
 Lima (província)

 Beiral do Lima — freguesia do município de Ponte de Lima
 Moreira de Geraz do Lima — freguesia do município de Viana do Castelo
 Moreira do Lima — freguesia do município de Ponte de Lima
 Ponte de Lima — município do distrito de Viana do Castelo
 Ponte de Lima (freguesia) — freguesia do município de Ponte de Lima
 Refoios do Lima — freguesia do município de Ponte de Lima
 Santa Cruz do Lima — freguesia do município de Ponte de Lima
 Santa Leocádia de Geraz do Lima — freguesia do município de Viana do Castelo
 Santa Maria de Geraz do Lima — freguesia do município de Viana do Castelo
 Viana do Castelo — até 1848 designada Viana da Foz do Lima
 Minho-Lima ou Alto Minho — sub-região estatística portuguesa, parte da Região Norte, equivalente ao distrito de Viana do Castelo
 Rio Lima — rio que nasce em Espanha e desagua no Atlântico perto de Viana do Castelo em Portugal

Lima (Montana) — cidade do estado de Montana
Lima (Ohio) — cidade do estado de Ohio
Lima (Oklahoma) — cidade do estado de Oklahoma
Lima (Pensilvânia) — localidade do estado de Pensilvânia
Lima (Illinois) — localidade do estado de Illinois

 Ginço de Lima ou Ginzo de Limia — município galego da província de Ourense

 Abreu e Lima — município no estado de Pernambuco

Lima (Paraguai) — distrito do departamento de San Pedro

Lima Blanco — municipio no estado de Cojedes

Empresas
 Lima (fabricante de ferromodelismo)
 Lima Locomotive Works — fabricante americano de locomotivas

 

Desambiguação
Desambiguações de topônimos